Die Saison 2001/02 war die 7. Spielzeit der höchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns als Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern und die achte als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Meister wurde die TSG Neustrelitz, die 2000 aus der Oberliga abgestiegen war. Sie kehrte somit zur Saison 2002/03 in die Oberliga Nordost zurück.

Statistik

Tabelle

Einzelnachweise 

200102
Verbandsliga MecklenburgVorpommern 2001 02